Соревнования по гольфу проводились на летних Универсиадах четыре раза — в 2007, 2011, 2015 и 2017 годах как факультативный (не включённый в основную программу Универсиады) вид спорта. Разыгрывались четыре комплекта наград (личные и командные соревнования среди мужчин, личные и командные соревнования среди женщин).

Призёры соревнований

Мужчины, личные соревнования

Женщины, личные соревнования

Мужчины, командные соревнования

Женщины, командные соревнования

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Golf - FISU
 International Golf Federation